Ахметьев — русская фамилия. Известные носители:

 Ахметьев, Алексей Иванович (1909—1957) — советский художник. книжный иллюстратор.
 Ахметьев, Владимир Петрович (1892—1959) — советский художник.
 Ахметьев, Иван Алексеевич (род. 1950) — русский поэт.
 Ахметьев, Михаил Алексеевич (1935—2020) — российский палеоботаник, доктор геолого-минералогических наук.

См. также 
 Ахметьевы (фабриканты)